Павел Афиногенович Кры́син () — советский журналист, писатель, участник Великой Отечественной войны. Председатель Государственного Комитета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию (1965—1984).

Биография 
В 1942 году окончил Мариинско-Посадский техникум землеустройства и мелиорации.

В мае 1942 году добровольцем ушёл на фронт. Служил десантником, сапёром-подрывником, писарем-чертёжником в 110-й гвардейской стрелковой дивизии; участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, Украине, в Чехословакии, на Дальнем Востоке (Забайкальский фронт).

В 1950 году окончил Казанский юридический институт, затем работал в Шумерлинской районной прокуратуре, в Чувашском обкоме КПСС. С сентября 1959 года — сотрудник редакции газеты «Коммунизм ялавӗ»: был заведующим отделами советского строительства, сельского хозяйства, пропаганды, заместителем редактора. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1957 года — член Союза журналистов СССР (в 1975—1984 годах — член правления Союза); с 3 ноября 1971 по 21 марта 1984 года возглавлял Союз журналистов Чувашской АССР. В 1997 году принят в Союз писателей России.

В 1965—1984 годах — председатель Государственного Комитета Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию.

Избирался депутатом Чебоксарского городского Совета (1962—1984), членом Чувашского обкома КПСС (1965—1983).

После выхода на пенсию работал ответственным секретарём журнала «Блокнот агитатора» (), затем «Наше слово» (). Проживал в Чебоксарах.

Творчество 
Первые публикации в республиканской молодёжной и районной газетах вышли во время учёбы в Марпосадском техникуме. В 1960-е годы публиковал фронтовые воспоминания, публицистические статьи (часть из них — под псевдонимом Микиш Павеле).

Ряд сочинений переведены на русский, украинский, таджикский и венгерский языки.
 Сборники юмористических рассказов
 «В жизни всякое случается»
 «Хӑвилософ»
 «Дверь с фамилией»

Награды и звания 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1973, 1983)
 заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1978)
 лауреат республиканской журналистской премии им. С. В. Эльгера (1978)
 орден Отечественной войны II степени (23.12.1980)
 орден Красной Звезды (12.10.1943)
 медаль «За боевые заслуги» (21.7.1943)
 Почётное звание «Отличник телевидения и радиовещания СССР»
 орден «Знак Почёта» (1981)
 Памятный знак «300 лет российской прессы».

Примечания

Литература 
 
 
 Крысин Павел Афиногенович // Моргаушский район: краткая энциклопедия. — Чебоксары, 2002. — С. 77.
 Микиш Павалё (Крысин Павел Афиногенович) // Литературный мир Чувашии: справочное издание / Пётр Ялгир — Чувашское книжное издательство, 2005. — 160 с. — С. 68.
 Журналисты Чувашии: Сб. статей и очерков. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2005. — 207 с.
 Писатель-журналист (К 85-летию со дня рождения П. А. Крысина) // Книжная палата Чувашской республики, 23 января 2008.
 90-летний юбилей отмечает ветеран ГТРК «Чувашия» Павел Крысин // ГТРК Чувашия, 25 января 2013.
 Поздравления ветерану чувашской журналистики // Чебоксарская правда. — 2008. 24 января (№ 2). — С. 8.
 Михеев И. Уметь отыскивать слова: [о книге воспоминаний Павла Крысина «Буквы складываю в слово»] / И. Михеев // Советская Чувашия. 2007. — 16 августа.
 90 лет со дня рождения Крысина Павла Афиногеновича

Выпускники Казанского университета
Чувашские писатели
Русские писатели XX века
Заслуженные работники культуры Чувашской Республики
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей России
Родившиеся в Моргаушском районе
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС